Sergio Rojas es el nombre de:
 Sergio Rojas, futbolista argentino
 Sergio Rojas, futbolista paraguayo
 Sergio Rojas, filósofo chileno
 Sergio Rojas, líder y activista indígena costarricense.
 Sergio Rojas, Político mexicano.